Вук Рашовић може да се односи на чланак:
Вук Рашовић (фудбалер), српски фудбалер и фудбалски тренер
Вук Рашовић (џудиста), српски џудиста